BAW Street — высокопольный автобус малой вместимости производства BAW-RUS Motor Corporation, созданный специально для России.

История производства 
Модель разрабатывалась специально для России российско-китайской компанией BAW-RUS Motor Corporation.В основе лежит шасси грузового автомобиля BAW Fenix.Первый кузов был изготовлен в ноябре 2009 года на Тролза при участии BAW.Первые образцы сошли с конвейера в 2010 году и отправились в опытную эксплуатацию на маршруты Ульяновска. В августе того же года автобус был представлен на Московском международном автосалоне MIMS-2010 и в сентябре на выставке «Мир автобусов» в Коломне,получив высокую экспертную оценку. В 2011 году модель получила улучшенную тормозную систему и обновлённую электронную комбинацию приборов.Тогда же началось массовое производство.

В 2013 году началось производство рестайлинговой версии, которое продолжалось до банкротства завода в 2017 году. Но осенью того же года на заводе СИМАЗ, открытом на площадях бывшего БАУ-Рус, началось производство автобуса СИМАЗ-2258, который представляет собой автобус BAW Street с прежним кузовом, но переставленным на новое японское шасси Isuzu.

Конструкция 
 Шасси — BAW Fenix
 КПП — 5-ступенчатая, механическая, полностью синхронизированная.
 Тип двигателя — CA4DC2-12E3, дизельный с турбонаддувом и интеркулером
 Расположение цилиндров — 4R.
 Рулевое управление — ГУР интегрального типа; рулевая колонка с регулировкой по высоте и наклону
 Тормозная система = Двухконтурная, пневматическая с АБС типа Wabco; тормозные механизмы передних колес-дисковые, задних-барабанные; стояночная с энергоаккумуляторами, с приводом на задние колеса или трансмиссионный тормоз барабанного типа; вспомогательная компрессионного типа моторный (горный) тормоз.
 Подвеска — зависимая, рессорная с гидравлическими телескопическими амортизаторами.
 Топливный бак — 130 л
 Кузов — рамный, вагонной компоновки с передним расположением двигателя
 Обшивка кузова: оцинкованная сталь.
 Сидения
 Сиденье водителя — кресло с регулировкой в продольном направлении и наклона спинки, обивка тканевая
 Пассажирские сиденья — мягкие (высокая спинка) на металлокаркасе, винилискожа
 Двери — сдвижные, с пневмоприводом, ширина прохода 700 мм
 Остекление — вклеенные стекла тонированные в массе со сдвижными форточками в алюминиевой раме и с вклеенными сдвижными форточками
 Система отопления и вентиляции — фронтальный отопитель (окно ветровое, боковые стекла в районе зеркал заднего вида, рабочее место водителя) — жидкостный от системы охлаждения двигателя через отопитель-подогреватель 14ТС-10. Салон: 3 шт. (2 воздушных независимых отопителя «Планар −44Д» теплопроизводительностью по 4 кВт и «Планар−8Д» — 8 кВт) Отопители имеют независимое управление с таймером. Люки аварийно-вентиляционные прозрачные на крыше салона, 2 шт.
 Комплектация — бортовой компьютер, подготовка к установке бортового комплекта аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS, противотуманные фары.

Эксплуатирующие города 
 , Ульяновск — 39 (в настоящее время (февраль 2018 года) практически все находятся в нерабочем состоянии)
 , Владивосток — 28
 , Рязань — 14
 , Самара — 1
 , Новороссийск — 11
 , Тюмень — 1
 , Екатеринбург — 1
 , Муром — 1
 , Хабаровск — 2
 , Кострома — 1
 , Благовещенск — 9

Примечания

Ссылки 
 Сайт модели
 BAW Street на сайте «Автобусный транспорт»
 альбом BAW Street на Flickr
 BAW Street на Picasa
 Брошюра об автобусе

Автобусы России